Silver City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Silver City (Idaho), een spookstad
Silver City (Iowa)
Silver City (Mississippi)
Silver City (New Mexico)
Silver City (North Carolina)

Andere betekenissen
Silver City (1951), een Amerikaanse film uit 1951 van Byron Haskin
Silver City (1984), een Australische film uit 1984 van Sophia Turkiewicz
Silver City (2004), een Amerikaanse film uit 2004